Lighter – Brano musicale di Miss Kittin del 2002
 Lighters – Singolo di Bad Meets Evil del 2011